Октя́брьский — посёлок городского типа (рабочий посёлок) в Волгоградской области России. Административный центр Октябрьского района. В рамках организации местного самоуправления образует муниципальное образование городское поселение р. п. Октябрьский как единственный населённый пункт в его составе.

История 
Образовался в 1897 году как станция Жутово на железнодорожной ветке Царицын – Тихорецкая. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 октября 1947 года и решения Сталинградского облисполкома от 28 января 1947 года хутор Кругляков стал центром Ворошиловского района. В 1950 году в ходе строительства Волго-Донского канала и Цимлянского водохранилища затопляются некоторые села и хутора Верхне-Курмоярского района, по левому берегу реки Дон, население затопляемых территорий частично переселяется в поселок. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1957 года посёлок Кругляков был переименован в посёлок Октябрьский, а Ворошиловский район — в Октябрьский. Статус посёлка городского типа — с 1959 года.

География и климат 
Расположен на пересечении реки Есауловский Аксай, железной дороги «Волгоград−Котельниково» и автодороги территориального значения «Волгоград—Котельниково» в 130 км от Волгограда. Староречье Есауловского Аксая во время половодья заполняется водой, перекрывается плотиной. Между старым и новым руслом реки образовался остров, который озеленен и является местом отдыха жителей поселка.
Климат

Население

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления городского поселения р.п. Октябрьский составляют:
Совет депутатов городского поселения р.п. Октябрьский;
глава городского поселения р.п. Октябрьский;
администрация городского поселения р.п. Октябрьский;
контрольно-счётная комиссия городского поселения р.п. Октябрьский.

Глава городского поселения р.п.Октябрьский — Стариков Андрей Сергеевич.

Инфраструктура 
В поселке действуют две средние школы № 1 и № 2, три детских сада, детско-юношеский центр, детская музыкальная школа, Приход храма Игнатия Брянчанинова, Центральная районная больница, магазины, рынок, молокозавод, элеватор, строительные организации. Многие жилые и административные здания  подключены  к системе центрального водо-, газо- и теплоснабжения. На территории поселка проложено более 40 км дорог с твердым покрытием, 38 км водопроводных сетей, протяженность внутрипоселкового газопровода составляет  64,6 км, тепловых сетей 18 км. На территории поселка на Зеленом острове находится Физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом и футбольным полем.

Транспорт 
В посёлке расположен автовокзал, обеспечивающий автобусное сообщение с областным центром и населёнными пунктами района (закрыт с конца 2012 г. в связи с банкротством управляющей компании в г. Волгоград. Автобусное сообщение осуществляется частными перевозчиками), также имеется внутрипоселковый автобусный маршрут. Железнодорожная станция Жутово — грузовая станция 3 класса, клиентами которой являются предприятия Октябрьского и Котельниковского районов Волгоградской области. Здесь осуществляется погрузка и выгрузка зерна, нефти и нефтепродуктов, сельскохозяйственной техники. Через станцию Жутово курсируют более 60 грузовых и пассажирских поездов дальнего и пригородного сообщения.

Достопримечательности 
Здание железнодорожного вокзала "Жутово", на котором установлены мемориальные доски, посвященные событиям Гражданской и Великой Отечественной войн.
Памятный знак на привокзальной площади "100 лет п.Октябрьский".

Мемориал, в центральном парке, в память жителей района погибших в период Великой Отечественной войны.

Часовня, установленная в 2004 году в центральном парке, в честь погибших в 1942 году на территории района курсантов Орджоникидзевского военного училища.

Часовня, установленная в 2007 году в центральном парке, в память казаков и жителей района.

7 ноября 2014 года, в центральном парке р.п. Октябрьский, открыт бюст Маргелова, Василия Филипповича, участника боев происходивших в декабре 1942 года на территории района, в ходе попытки немецко-фашистских войск деблокировать окруженную в Сталинграде группировку.

18 октября 2019 года, в центральном парке р.п. Октябрьский, открыта памятная стела, посвященная воинам, проходившим службу в Группе советских войск в Германии.

См. также 
 Октябрьский район (Волгоградская область)
 Административное деление Волгоградской области
 Населённые пункты Волгоградской области

Примечания

Ссылки 
 
 Портал Администрации Волгоградской области 
 Большая советская энциклопедия

Населённые пункты Октябрьского района (Волгоградская область)
Посёлки городского типа Волгоградской области
Районные центры Волгоградской области
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Городские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Октябрьского района Волгоградской области
Переименованные населённые пункты Волгоградской области